Тервиль:

 Тервиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.
 Тервиль, Мария (1910—1943) — католическая христианка, антифашист, член организации «Красная капелла».